Holzmarktbrunnen oder Holzmarkt-Brunnen steht für

 Holzmarktbrunnen (Arnstadt)
 Holzmarktbrunnen (Aschersleben)
 Holzmarktbrunnen (Halberstadt)
 Holzmarktbrunnen (Hannover)
 Holzmarktbrunnen (Kulmbach)
 Holzmarktbrunnen (Lutherstadt Wittenberg)
 Holzmarktbrunnen (Naumburg)
 Holzmarktbrunnen (Stassfurt)
 Holzmarktbrunnen (Tübingen)